Die 7. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1991 in Kopenhagen in der Brøndby Hallen statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Qualifikation 
 Hannes Fuchs / Heimo Götschl –  Tariq Farooq /  Graham Henderson: 15-7, 15-3 
 Ricky Subagja / Rexy Mainaky –  Piotr Mazur / Dariusz Zięba: 15-1, 15-1 
 Ri Nam Chol / Ri Yong Hwan –  Beelall Bhurtun / James Moon Lin Lan: w.o.
 Kai Mitteldorf / Guido Schänzler –  Ger Shin-ming / Yang Shih-jeng: w.o.
 Pavlos Charalambidis /  Kevin Scott –  Rémy Matthey de l’Etang / Thomas Wapp: 5-15, 15-12, 15-8
 Stefaan Cognie / Yves de Negri –  Danjuma Fatauchi /  Segun Odusola: w.o.
 Mika Heinonen / Tony Tuominen –  Ivan Dobrev / Boris Lalov: 15-6, 15-2
 Ernesto de la Torre / Fernando de la Torre –  Prakash Doj Rana / Ramjee B. Shrestha: w.o.
 Borge Larsen / Oystein Larsen –  Grzegorz Piotrowski / Damian Pławecki: 9-15, 15-7, 15-10
 Peter Blackburn / Darren McDonald –  Ng Pak Kum / Tse Bun: 15-5, 15-10
 Nick Ponting / Dave Wright –  Guðmundur Adolfsson /  John Britton: w.o.
 Vacharapan Khamthong / Sompol Kukasemkij –  Pjuzant Kassabian /  Nicolas Pissis: 15-8, 15-1
 Fumihiko Machida / Koji Miya –  Árni Þór Hallgrímsson / Broddi Kristjánsson: 15-9, 15-12 
 Gilles Allet / Édouard Clarisse –  Kenneth Erichsen /  Edwin van Dalm: w.o.
 Russell Hogg / Kenny Middlemiss –  Hubert Müller / Christian Nyffenegger: 15-2, 15-9
 Markus Keck / Stephan Kuhl –  Horng Shin-jeng / Lee Mou-chou: 15-9, 15-12 
 David Humble / Anil Kaul –  Christophe Jeanjean / Etienne Thobois: 15-10, 15-5

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Referenzen 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=D35444A5-8F1F-4B92-8ACA-39FE076F5602

Herrendoppel